Slovo elektrika může označovat:
 elektřina obecně
 statická elektřina – elektrostatický náboj
 indukční elektrika (Wimshurstova) – zařízení ke generování elektrostatického napětí 
 tramvaj – staré lidové označení

Externí odkazy 
 
 Elektrika.cz … portál instalační elektrotechniky
 Elektrika.TV … videoportál instalační elektrotechniky